Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti – gruppo politico al Parlamento europeo operativo dal 1979 al 1984 (I legislatura) e dal settembre all'ottobre 1987 (II legislatura)
Gruppo tecnico dei deputati indipendenti – gruppo politico al Parlamento europeo operativo dal luglio al settembre 1999 e dal dicembre 1999 all'ottobre 2001 (V legislatura)